

Geografia 
 Carniglia – frazione del comune di Bedonia in provincia di Parma

Persone 
 Luis Carniglia – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Luis César Carniglia – ex calciatore argentino